Dženis Burnić est un footballeur allemand, né le  à Hamm (Allemagne), évoluant au poste de milieu défensif au FC Heidenheim.

Biographie

En club

En équipe nationale

Statistiques

Palmarès

Références

Liens externes 
 

 
Footballeur allemand
Joueur du Borussia Dortmund
Joueur du VfB Stuttgart
Joueur du Dynamo Dresde
Joueur du 1. FC Heidenheim 1846
Naissance en mai 1998
Naissance à Hamm